George Stanhope kan syfta på:

* George Stanhope (1660–1728), engelsk präst
 George Stanhope, 6:e earl av Chesterfield (1805–1866), brittisk peer 
 George Stanhope, 7:e earl av Chesterfield (1831–1871), brittisk peer 
 George Stanhope, 8:e earl av Chesterfield (1822–1883), brittisk peer